Gerlachov può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Gerlachov, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
 Gerlachov, comune del distretto di Poprad, nella regione di Prešov